Роланд Варга (; ) — венгерский футболист, полузащитник «Ференцварош» и сборной Венгрии.

Клубная карьера 
Варга родился в столице Венгрии — Будапешт. Роланд — воспитанник клуб «Голдбол’94», воспитанником которого, также является партнер Роланда по молодёжной и юношеской сборной Кристиан Шимон и «МТК». В 2008 году покинул Венгрию и перешел в итальянскую «Брешию», в которой и сыграл первый профессиональный матч в чемпионате Италии (Cерии B). Этот матч остался единственным для игрока за «ласточек». В 2010 году отправился в аренду на родину, в клуб «Уйпешт», за который сыграл 12 матчей и забил один гол. В том же 2010 году вновь отправился в аренду, на этот раз в итальянскую «Фоджу». Сыграл 21 и забил 2 гола.

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Ференцварош»